

Топоніми 
Тійода — особливий район Токіо в Японії.
 Тійода — містечко в Японії, у префектурі Ґумма.
 Тійода — колишнє містечко в Японії, у префектурі Ібаракі. Складова сучасного міста Касуміґаура.
 Тійода — колишнє містечко в Японії, у префектурі Тіба. Складова сучасних міст Йоцукайдо і Сакура.
 Тійода — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хіросіма. Складова сучасного міста Кіта-Хіросіма.
 Тійода — традиційна назва багатьох місцевостей в японських населених пунктах.

Інше 

Тійода — японський авіаносець часів Другої світової війни типу «Тітосе».
Тійода — перший японський броненосний крейсер, брав участь у російсько-японській війні.